Мюссон () — французская фамилия.

Известные носители 
 Мюссон, Бернар (1925—2010) — французский актёр.
 Рауль ле Буше (Мюссон) (1883—1907) — французский профессиональный борец.